New Athens kan syfta på:

 New Athens, Illinois
 New Athens, Ohio